Е́ва Дедо́ва  (; род. 22 февраля 1992 год) — турецкая актриса.

Биография 
Ева Дедова родилась 22 февраля в 1992 году в Казахстане. В шесть лет вместе с матерью и братом переехала в Стамбул, Турция. В школе изучала графический дизайн и фотографию. Принимала участие в рекламных роликах. В 2013 году поступила в университет Кадыр Хас на театральный факультет. Попав в труппу  () к Йылмазу Эрдогану, стала получать роли в турецких сериалах. В 2013 году её пригласили на главную роль в фильм «Махмут и Мерьем». В 2014 году сыграла роль Татьяны в сериале «Курт Сеит и Александра».

Фильмография